Winkel van Sinkel (Utrecht) - een rijksmonument in Utrecht, het eerste grote warenhuis
 De winkel van Sinkel (Diergaarde Blijdorp) - een rijksmonument in Rotterdam

Zie ook 
Michael Anton Sinkel (1785-1848), oprichter van de winkel in Utrecht